Курганьков —поселок в Новоузенском районе Саратовской области в составе сельского поселения Олоновское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на север от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1930 год.

Население 
Постоянное население составило 28 человек (79% казахи) в 2002 году, 6 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района